Viviènne Model Management (Eigenschreibweise nur in Kleinbuchstaben als viviènne model management) ist eine international tätige Modelagentur mit Sitz in München, die Models weltweit vermittelt. 

Sascha A. Babel gründete das Unternehmen als Viviènne Models im Jahr 2004. Babel benannte seine Agentur nach seiner Tochter Viviènne.

2008 vertrat Viviènne model management Bar Refaeli und Carmen Kass. 

Viviènne model management vertritt internationale Models wie Ana Hickmann, und Andi Muise.

Die Agentur war 2004 in einer von der Zeitschrift Vogue herausgebrachten Liste der wichtigsten Modelagenturen vertreten und nimmt an der Modelplattform models.com teil.

Die Agentur arbeitet mit Modefirmen wie Escada und Hugo Boss zusammen. Des Weiteren vermittelt die Agentur auch an Zeitschriften wie beispielsweise die Glamour und die amerikanische Modezeitschrift Harper’s Bazaar.

Viviènne Models eröffnete Ende des Jahres 2008 als erste deutsche Modelagentur eine Außenstelle in New York.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Modelagentur
Dienstleistungsunternehmen (München)
Gegründet 2004